Katastrofa lotnicza w Irkucku (1997)
 Katastrofa lotu Siberia Airlines 778
 Katastrofa lotu Vladivostok Air 352